Reischach bezeichnet 

 eine Gemeinde in Oberbayern, siehe Reischach
 einen Ortsteil der Gemeinde Bruneck in Südtirol, siehe Reischach (Bruneck)
 einen Weiler der Ortschaft Hofs der Stadt Leutkirch im Landkreis Ravensburg in Baden-Württemberg, siehe Reischach (Leutkirch im Allgäu)
 einen Ortsteil der Gemeinde Wald im Landkreis Sigmaringen in Baden-Württemberg, siehe Reischach (Wald)
 ein Adelsgeschlecht mit Ursprung in Reischach, heute Ortsteil von Wald, siehe Reischach (Adelsgeschlecht)

Siehe auch:
 Zeitungsdienst Graf Reischach, deutsches Nachrichtenbüro mit Sitz in Berlin